Матчи плей-офф ВНБА сезона 2002 проходили с 15 августа по 31 августа 2002 года. В плей-офф турнира по итогам регулярного первенства вышли по четыре лучших клуба из каждой конференции. Все раунды турнира проводились до двух побед. Чемпионом, во второй раз в своей истории, стала команда «Лос-Анджелес Спаркс», которая со счётом 2:0 обыграла клуб «Нью-Йорк Либерти». «Искры» дважды выходили в финал ВНБА и дважды становились триумфаторами чемпионата, «Либерти» в свою очередь в четвёртый раз дошли до решающей стадии плей-офф, но не имеют в своём активе ни одной победы. Самым ценным игроком финала стала Лиза Лесли, которая выиграла этот почётный трофей во второй раз.

Сетка

Результаты

Полуфиналы Восточной конференции

Шарлотт — Вашингтон — 0-2

Нью-Йорк — Индиана — 2-1

Полуфиналы Западной конференции

Лос-Анджелес — Сиэтл — 2-0

Хьюстон — Юта — 1-2

Финалы конференций

Нью-Йорк — Вашингтон — 2-1

Лос-Анджелес — Юта — 2-0

Финал

Лос-Анджелес — Нью-Йорк — 2-0

Ссылки 
 
 

ВНБА в сезоне 2002
Плей-офф ВНБА